Villette ist der Name folgender Orte in der Schweiz:
 eine Gemeinde im Bezirk Lavaux des Kantons Waadt, siehe Villette (Lavaux)
 ein Quartier der Ortschaft Le Châble im Kanton Wallis
 ein Quartier der Stadt Bern, siehe Villette (Bern)
 ein Quartier der Gemeinde Thônex im Kanton Genf

Villette ist der Name einer Gemeinde in Italien:
 in der Provinz Verbano-Cusio-Ossola, Region Piemont, siehe Villette (Piemont)

Villette ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 eine Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle, siehe Villette (Meurthe-et-Moselle)
 eine Gemeinde im Département Yvelines, siehe Villette (Yvelines)
 eine Gemeinde im Département Isère, siehe Villette-d’Anthon 
 eine Gemeinde im Département Isère, siehe Villette-de-Vienne
 eine Gemeinde im Département Jura, siehe Villette-lès-Arbois
 eine Gemeinde im Département Jura, siehe Villette-lès-Dole
 eine Gemeinde im Département Ain, siehe Villette-sur-Ain
 eine Gemeinde im Département Aube, siehe Villette-sur-Aube
 eine Gemeinde im Département Somme, siehe Muille-Villette
 ein Nebenfluss der Huisne, siehe Villette (Huisne)
 La Villette (Seine), eine ehemalige Gemeinde im Département Seine
 Quartier de la Villette, ein Stadtviertel im 19. Arrondissement von Paris
 La Villette (Lyon), Stadtviertel in Lyon, 3. Arrondissement (Lyon)

Villette ist:
 Villette (Roman), Roman von Charlotte Brontë
 Villette (Fernsehserie, 1957), britische Fernsehserie, Adaption des Romans
 Villette (Fernsehserie, 1970), britische Fernsehserie, Adaption des Romans

Villette ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Villette, französischer Rallye-Raid-Fahrer
 Pierre Villette (1926–1998), französischer Komponist

La Villette steht für:
 La Villette (Boussy), Ortschaft in der Gemeinde Boussy, Département Haute-Savoie, Frankreich
 La Villette (Calvados), Gemeinde im Département Calvados, Frankreich
 La Villette (Lyon), Stadtteil von Lyon, Frankreich
 La Villette war eine selbständige Gemeinde bei Paris und ist jetzt ein Stadtteil von Paris
 La Villette (Sainte-Croix), Ortschaft in der Gemeinde Sainte-Croix VD, Kanton Waadt, Schweiz

Siehe auch:
 das gleichklingende Villettes im Départment Eure
 Willette